Хуан Мартин дель Потро — победитель турнира.

Прошлогодний победитель — Александр Долгополов — защищал свой титул, но проиграл уже на старте.

Общая информация 
Хуан Мартин дель Потро выигрывает свой третий подряд вашингтонский приз, доведя беспроигрышную серию на местных кортах до 14 матчей.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

 ' Хуан Мартин дель Потро (Титул)
  Кэй Нисикори (Третий раунд)
  Томми Хаас (Полуфинал)
  Милош Раонич (Третий раунд)
  Жиль Симон (Второй раунд)
  Сэм Куэрри (Третий раунд)
  Кевин Андерсон (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Финал)

<li>  Александр Долгополов (Второй раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Отказ)<li>  Григор Димитров (Четвертьфинал)
<li>  Жюльен Беннето (Второй раунд)
<li>  Иван Додиг (Третий раунд)
<li>  Бернард Томич (Третий раунд)
<li>  Николай Давыденко (Второй раунд)
<li>  Маркос Багдатис (Четвертьфинал)
<li>  Микаэль Льодра (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Citi Open 2013